7 кораблей Королевского флота носили имя HMS Bristol в честь английского портового города Бристоль:

 HMS Bristol (1653) — 48-пушечный корабль, спущен на воду в 1653 году, полностью перестроен в 1693 году. Захвачен французами в апреле 1709 года, две недели спустя отбит и затоплен.
 HMS Bristol (1711) — 54-пушечный корабль третьего ранга, спущен в 1711 году. В 1746 году перестроен в 50-пушечный. Отправлен на слом в 1768 году.
 HMS Bristol (1775) — 50-пушечный корабль четвёртого ранга, спущен в 1775 году. Участвовал в Войне за независимость США. После 1794 года использовался как плавучая тюрьма. Разобран в 1810 году.
 В 1812 году имя HMS Bristol было присвоено 64-пушечному кораблю третьего ранга HMS Agincourt (1796), переоборудованному в плавучую тюрьму. Продан в 1814 году.
 HMS Bristol (1861) — паровой фрегат, спущен в 1861 году, разобран в 1883 году.
 HMS Bristol (1910) — лёгкий крейсер типа «Таун». Спущен в 1911 году. Разобран в 1921 году.
 HMS Bristol (D23) — единственный построенный эскадренный миноносец типа 82. Спущен в 1969 году. Пришвартован в Портсмуте на базе HMS Excellent в качестве учебного судна.